CNI est un sigle qui peut signifier :
 carte nationale d'identité ;
 Centre national des indépendants et paysans, un parti politique français de la IV et de la  ;
 Centro nacional de inteligencia, le service de renseignement espagnol ;
 Centro nacional de inteligencia, un service de renseignement mexicain,
 Centro nacional de inteligencia, le service de renseignement chilien, successeur de la Direction nationale du renseignement ;
 Colegio Nacional de Iquitos, un club péruvien de football ;
 Conseil national de l'industrie, anciennement Conférence nationale de l'industrie, une instance de consultation pour le gouvernement français ;
 Congrès national irakien, actif essentiellement en 2002-2003 ;
 Congrès national Ittihadi, un parti politique marocain ;
 Commission nationale d'indemnisation ;
 Commission nationale d'investiture ;
 Coordination nationale infirmière, un syndicat infirmier français.